A női LEN-bajnokok kupája (hivatalos nevén LEN Women's Champions' Cup) az Európai Úszószövetség (LEN) évenként megrendezett versenysorozata női vízilabdacsapatok számára. A sorozat első kiírása az 1987–1988-as idényben volt.

Története 
A tornát 1987-ben alapították, a LEN-bajnokok ligája mintájára, hogy a női klubcsapatok is összemérhessék a tudásukat nemzetközi szinten. Az első győztes a holland Donk Gouda volt, a legtöbbször (8 alkalommal) az olasz AS Orizzonte Catania diadalmaskodott. Ezidáig magyar csapatként a Szentes hódította el a trófeát 1993-ban. Az UVSE-Centrál 2016-ban döntőt játszott, de kikapott a hazai medencében szereplő CN Sabadelltől. Az újpesti csapat 2018-ban is szerepelt a négyes döntőben, ahol mindkét találkozóját elveszítve a negyedik helyen zárt. A 2019-2020-as szezont a koronacvírus-járvány miatt nem tudták befejezni, a 2020-2021-es idényben azonban két magyar csapat is szerepelt a sorozat budapesti négyes döntőjében, ahol a Dunaújváros a 2., az UVSE a 3. lett.

A torna hivatalos elnevezésének változásai 
 LEN European Cup (1987–1999)
 LEN Champions Cup (1999–2013)
 LEN Euro League Women (2013–)

Eddigi győztesek

Döntők

Jegyzetek

Források 
 https://web.archive.org/web/20130309102603/http://www.len.eu/default.aspx

Nemzetközi vízilabdakupák